Deux sous-marins de lUS Navy ont porté le nom dUSS Swordfish,  signifiant espadon en anglais :

l', de classe Sargo, le premier sous-marin américain à couler un navire japonais durant la Seconde Guerre mondiale ;
l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Skate accusé par l'Union soviétique d'avoir coulé le K-129 en le percutant.

Swordfish